Мала Іня () — назва населених пунктів у Росії:

 Мала Іня — село в Онгудайському районі Республіки Алтай.
 Мала Іня — сільце в Мінусінському районі Красноярського краю.

Див. також 
 Іня